Мартина Хингис и Чжань Юнжань — победительницы турнира.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэта начинают турнир со второго раунда.

  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Финал)
  Мартина Хингис /  Чжань Юнжань (Титул)
  Саня Мирза /  Ярослава Шведова (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Андреа Главачкова (Полуфинал)
  Каролина Плишкова /  Барбора Стрыцова (Первый раунд)
  Абигейл Спирс /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Первый раунд)
  Елена Остапенко /  Чжань Хаоцин (Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Италии по теннису 2017